Der Internazionali di Tennis Trofeo Perrel–Faip 2012 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. Februar 2012 in Bergamo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 176 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 178 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 173 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Bergamo